: race fictive de petits humanoïdes dans Le Magicien d'Oz.
 Le munchkin est une race de chat court sur pattes.
 Dans le jargon anglo-saxon des jeux de rôle, munchkin est un qualificatif à peu près équivalent à Gros Bill.
 Munchkin est un jeu de société de l'auteur de jeux de société américain Steve Jackson.